Серо дел Чиво има више значења:

 Серо дел Чиво (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо дел Чиво (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику